Biografies
 Albert Roig Antó, poeta tortosí
 Albert Roig i Deulofeu, arqueòleg i medievalista